Brookland puede referirse a:

Brookland (Arkansas), localidad de Arkansas, Estados Unidos de América.
Brookland (Distrito de Columbia), localidad del Distrito de Columbia, Estados Unidos de América.
Brookland (Kent), localidad de Kent, Reino Unido de Gran Bretaña.